Анатолий Иванович Малюков (19 сентября 1938, с. Репино, Меленковский район, Владимирская область, РСФСР, СССР — 5 февраля 2018, Москва, Россия) — советский и российский военачальник, военный лётчик. Начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего Военно-воздушными силами (1990—1999), генерал-полковник авиации (1991), заслуженный военный лётчик Российской Федерации, военный лётчик-снайпер.

Биография 
Анатолий Иванович Малюков родился 19 сентября 1938 года в селе Репино Меленковского района Владимирской области. Детство прошло в Муроме. Занимался в школе ДОСААФ и во Владимирском аэроклубе.

На воинской службе с 1956 года. В 1957 году окончил 93-е военно-морское авиационное училище лётчиков. В 1959 году окончил Ейское военное авиационное училище лётчиков. По окончании училища проходил службу в военно-морской авиации.

С 1965 по 1967 год — лётчик-исследователь 4-го Центра боевой подготовки и переучивания лётного состава.

В 1971 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. По окончании академии продолжил службу на должности командира авиаполка в Липецком авиацентре, затем — командира дивизии 16-й воздушной армии в ГСВГ. 5 мая 1980 года присвоено воинское звание генерал-майор авиации.

С 1980 по 1982 год — заместитель командующего ВВС ГСВГ по боевой подготовке. С 1982 по 1984 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба. С июля по декабрь 1984 года — заместитель командующего ВВС Белорусского военного округа. С 1984 по 1988 год — командующий ВВС Белорусского военного округа. 30 апреля 1988 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант авиации. Был депутатом Верховного Совета БССР. С 1988 по 1990 год — командующий ВВС Дальневосточного военного округа.

С 1990 по 1999 год — Начальник Главного штаба — первый заместитель Главнокомандующего Военно-воздушными силами. 29 апреля 1991 года присвоено воинское звание генерал-полковник авиации.

С 2000 года работал в компании «Сухой» в должности советника генерального директора.

Награжден ордёном Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й ст., медалями СССР и РФ. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, военный лётчик-снайпер.

Скончался 5 февраля 2018 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

В 2019 году в школе №12 Мурома открыт музей, посвященный генерал-полковнику авиации Анатолию Ивановичу Малюкову.

Ссылки 
 Биография на сайте Совета ветеранов ВВА им. Ю.А. Гагарина
 Биография на сайте Авиакосмический сборник
 Элита Вооружённых сил. Малюков Анатолий Иванович
 «Белорусские крылья», news.21.by, 2009

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военные лётчики по алфавиту
Военные лётчики СССР
Военные лётчики России
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Командующие воздушными армиями СССР
Генерал-полковники авиации (СССР)
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании